Fudbalski klub Dečić Tuzi () – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Tuzi. Został utworzony w 1926 roku. Obecnie występuje w Prvej lidze Czarnogóry.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Tuško Polje w Tuzi, który może pomieścić 3.000 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Dečić Tuzi przystąpił do rozgrywek Prvej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (2): 2013 i 2020 (awans do Prvej crnogorskiej ligi).
 wicemistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (1): 2015 (awans do Prvej crnogorskiej ligi, po wygranych barażach).
 mistrzostwo Crnogorskiej ligi (1): 2004 (awans do Prvej crnogorskiej ligi).
 mistrzostwo Crnogorskiej regionalnej ligi (2): 2002 i 2003 (awans do Crnogorskiej ligi).
 finalista Pucharu Czarnogóry: 2021

Europejskie puchary

Bibliografia 
 

Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1926